Les Saltasaurinae forment une sous-famille de dinosaures titanosaures qui vécurent durant le Crétacé supérieur en Amérique du Sud, Espagne, Madagascar et Mongolie.

Liste des genres 
Quatre ou cinq genres de dinosaures ont été classés parmi les Saltasaurinae : 
 Neuquensaurus
 Rocasaurus
 Saltasaurus
 Yamanasaurus
et, pour certains paléontologues, Bonatitan.

Classification

Voir aussi 
 Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure d'Asie
Dinosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1992